Brickman est un patronyme porté notamment par :

 Jim Brickman (1961-), auteur-compositeur-interprète et pianiste américain ;
  (1940-), professeur d'université américain ;
  (1953-), designer américain ;
 Marshall Brickman (1939-), scénariste américain ;
  (1917-1994), dessinatrice américaine ;
 Paul Brickman (1949-), réalisateur américain.